

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Foj“ beginnt.

Foj 



Fojt 
 Fojtlin, Herbert (* 1976), österreichischer ehemaliger Leichtathlet

Foju 
 Fojudzka, Anna (* 1980), polnische Schachspielerin
 Fojut, Jarosław (* 1987), polnischer Fußballspieler